Il doppio maschile degli Internazionali d'Italia 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jorge Lozano e Todd Witsken erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Rikard Bergh e Nicolás Pereira.

Jim Courier e Pete Sampras hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Danilo Marcelino e Mauro Menezes.

Teste di serie

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (primo turno)
 Darren Cahill /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Andrés Gómez /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)

 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (secondo turno) 
 Sergio Casal /  Balázs Taróczy (secondo turno) 
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale) 
 Petr Korda /  Milan Šrejber (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1989